LEW steht für:
 Lechwerke, regionaler Energieversorger mit Sitz in Augsburg
 Lokalbahn Linz–Eferding–Waizenkirchen, siehe Linzer Lokalbahn
 Lokomotivbau Elektrotechnische Werke „Hans Beimler“ Hennigsdorf, einziger DDR-Hersteller von Elektrolokomotiven, dann Werk Hennigsdorf von Bombardier Transportation
 Auburn/Lewiston Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen im Androscoggin County, Maine

Lew steht für:
 Lew (Währung), bulgarische Währung

Lew steht für:
 Lew (Oxfordshire), Ort in West Oxfordshire, Grafschaft Oxfordshire in England
 Lew (Berg) (dt. Lōwenstein), Berg (1200 m) im Riesengebirge

lew steht für:
 Ledo Kaili (ISO-639-3-Code), Hauptvarietät des Dialektkontinuums Kaili in Zentral-Sulawesi, Indonesien

Siehe auch:
 Lev

Abkürzung